Miklík ist der Name von:

 Martin Miklík (* 1972), deutscher Eishockeyspieler
 Michel Miklík (* 1982), slowakischer Eishockeyspieler